Parque das Indústrias Leves é um bairro localizado na zona leste de Londrina. É um bairro onde se concentram algumas importantes indústrias, que se localizam às margens da BR-369.

Principais Vias 
 Av. das Maritacas
 Av. Nova Londrina
 R. Amélia Riskallah Abib Tauil
 R. Angelina Ricci Vezozo
 R. das Codornas
 R. Gino Tamiozzo

Subdivisões 
 Conjunto Habitacional Santa Luzia
 Jardim Indusville II
 Parque das Indústrias Leves (Cilo 1)
 Parque Waldemar Hauer B
 Vila Yara

Bairros de Londrina